Frommer M1901 – węgierski pistolet samopowtarzalny, pierwsza wersja pistoletu Frommer M1910
 Mannlicher M1901 –  austriaki pistolet samopowtarzalny